Почотиљо има више значења:

 Почотиљо (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Почотиљо (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Почотиљо, Каса Бланка (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Почотиљо (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику